Flammula is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Hymenogastraceae.

Soorten 
Volgen Index Fungorum telt het geslacht 103 soorten (peildatum oktober 2020):

Hymenogastraceae
Schimmelgeslacht